Архідам I — цар Спарти; правив в 7 столітті до н. е.
 Архідам II (? — 427 або 426 до н. е.) — цар Спарти з 469 до н. е.
 Архідам III (? — 338 до н. е.) — цар Спарти в 360—338 роках до н. е.
 Архідам IV (? — 275 до н. е.) — цар Спарти в 305—275 роках до н. е.
 Архідам VI (? — ?) — цар Спарти в 228—227 роках до н. е.